Kirgizische Autonome Socialistische Sovjetrepubliek (1920-1925), na 1925 Kazachse ASSR, daarna Kazachse Socialistische Sovjetrepubliek, in het gebied van het huidige Kazachstan
Kirgizische Autonome Socialistische Sovjetrepubliek (1926-1936), na 1936 Kirgizische Socialistische Sovjetrepubliek, in het huidige Kirgizië